Heinesen ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Heinesen (* 1996), färöischer Fußballspieler
 Jens Pauli Heinesen (1932–2011), färöischer Schriftsteller
 Knud Heinesen (* 1932), dänischer sozialdemokratischer Politiker
 William Heinesen (1900–1991), färöischer Dichter
 Zacharias Heinesen (* 1936), färöischer Maler